Питер Охелло (; 19 июня 1972, Кампала, Уганда) — угандийский боксёр-профессионал, выступающий в тяжёлой весовой категории. Пять раз становился чемпионом страны за время любительской карьеры.

1997—2008 
В 1997 году перешёл в переехал в Японию, где получил прозвище Исимару.

Дебютировал в декабре 1997 года.

В апреле 1999 года, в 5-м поединке на профессиональном ринге проиграл по очкам в 12-раундовом бою новозеландцу, Таакипе Тасефе.

В ноябре 1999 года Охелло проиграл нокаутом в 3-м раунде Кали Миену.

В сентябре 2002 года Охелло проиграл по очкам в 6-раундовом бою Имаму Мэйфилду.

В июне 2005 года он проиграл по очкам Синан Шамиль Саму.

В 2006 году новый чемпион мира по версии WBC Олег Маскаев выбрал Охелло на «добровольную» защиту титула. Охелло готовился к бою в Лас-Вегасе. 10 декабря 2006 года Маскаев победил по очкам по единогласному решению судей.

В 2011 году проиграл нокаутом австралийцу, Алексу Леапаи.

Ссылки 
 
 

Боксёры Уганды
Боксёры 1990-х годов
Боксёры 2000-х годов
Боксёры 2010-х годов
Боксёры тяжёлой весовой категории